Екатерина Мартьянова:
 Мартьянова, Екатерина Васильевна (1877—1957) — советский педагог, депутат Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов.
 Мартьянова, Екатерина Евдокимовна (1917—2007) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза.